Efeito Casimir 
Hendrik Casimir 

Desambiguações de ciências